Мустафов може да се отнася за:
 Али Мустафов (р. 1965), български футболист
 Билял Мустафов (р. 1988), български футболист
 Саид Мустафов (1933-1990), български борец
 Ферус Мустафов (р. 1950), северномакедонски саксофонист